Internationaal Monetair Fonds
 Internationale Metaalbond oftewel International Metalworkers' Federation